Onze navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Porpoise, d’après le mammifère marin nommé marsouin en français :

 Le  était un sloop de 16 canons, anciennement Annapolis, acheté en 1777. Il fut renommé HMS Firebrand en 1778 et brûlé au large de Falmouth en 1781.
 Le  était un navire de 14 canons, acheté en 1780 et vendu en 1783.
 Le  était également un navire de stockage, lancé en 1798, renommé HMS Diligent en 1801 et vendu en 1802.
 Le  était un navire de 10 canons, anciennement le sloop espagnol Infanta Amelia. Le HMS Argo l’a capturé en 1799 au large du Portugal. Il a fait naufrage en 1803 au large de la Nouvelle-Galles du Sud.
 Le  était un navire de 10 canons, anciennement Lord Melville, lancé en 1804. L’Amirauté l’acheta la même année et le revendit en 1816.
 Le  était une bombarde lancée en 1855. Il fut renommé MV 8 plus tard cette année-là et transformé en ponton en 1866, avant d’être vendu en 1885.
 Le  était une canonnière de classe Albacore à hélice en bois, lancée en 1856 et démantelée en 1864.
 Le  est un croiseur lance-torpilles de classe Archer lancé en 1886 et vendu en 1905.
 Le  est un destroyer de classe Acasta. Lancé en 1913, il est vendu en 1920 à la marine brésilienne qui le rebaptise Maranhão.
 Le  est un sous-marin de classe Grampus, lancé en 1932. Il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et a été coulé en 1945.
 Le  était un sous-marin de patrouille diesel-électrique de classe Porpoise, lancé en 1956 et coulé comme cible en 1985.

Notes et références 

Porpoise